|-
| 153201 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153202 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153203 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153204 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153205 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153206 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153207 - || 2000 XX || 1 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153208 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153209 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153210 - ||  || 4 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153211 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153212 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153213 - ||  || 8 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153214 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153215 - ||  || 17 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153216 - ||  || 28 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 153217 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 153218 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153219 - ||  || 27 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153220 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153221 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153222 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153223 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153224 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153225 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153226 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153227 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153228 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153229 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153230 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153231 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153232 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153233 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153234 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 153235 - ||  || 31 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153236 - ||  || 26 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 153237 - ||  || 3 ianuarie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 153238 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153239 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153240 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153241 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153242 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153243 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153244 - ||  || 14 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153245 - || 2001 BK || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 153246 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153247 - ||  || 16 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 153248 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153249 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153250 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153251 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153252 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153253 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153254 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153255 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153256 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153257 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153258 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153259 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153260 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153261 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153262 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153263 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153264 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153265 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153266 - ||  || 11 februarie 2001 || Eskridge || 
|-
| 153267 - ||  || 6 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153268 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153269 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153270 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153271 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153272 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153273 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153274 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153275 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153276 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153277 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153278 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153279 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153280 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153281 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153282 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153283 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153284 - ||  || 21 februarie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 153285 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153286 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153287 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153288 - ||  || 16 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153289 Rebeccawatson ||  || 22 martie 2001 ||  || 
|-
| 153290 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153291 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153292 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153293 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153294 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153295 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153296 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153297 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153298 Paulmyers ||  || 29 martie 2001 ||  || 
|-
| 153299 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153300 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-